Kasteel Oost (Valkenburg), een kasteel in de gemeente Valkenburg aan de Geul
 Kasteel Oost (Oost-Maarland), een kasteel te Oost-Maarland in de gemeente Eijsden-Margraten
 Groeve Kasteel Oost, een kalksteengroeve en geologisch monument bij het kasteel in Valkenburg